(pouvant se traduire en français par papa branché) peut faire référence à :

  (1957), chanson du groupe The Rays,
 Daddy Cool (1976), chanson de Boney M.,
 , groupe musical australien,
  (2009), film indien en malayalam,
  (2009), un film indien en hindi,
  (1974), un roman de Donald Goines,
  (2006), une comédie musicale,
 Daddy Cool (2017), film français de Maxime Govare,
 Daddy Cool, titre allemand du film franco-américain My Father, ce héros (1994),
 Daddy Cool, titre français du film américain  (2014).